9-й мемориал Асталоша проходил в июле 1966 г. в венгерском городе Сомбатхей.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, Чехословакии, ГДР, Болгарии, Румынии и Италии.

Борьба за победу в турнире свелась к гонке между Д. И. Бронштейном и В. Ульманом. Мощным финишным рывком (6½ из 7) Бронштейну удалось компенсировать поражение в личной встрече с немецким гроссмейстером на старте турнира и разделить с ним 1—2 места. При  этом лидеры существенно опередили бронзового призера турнира Я. Флеша.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1966 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1966 году
Июль 1966 года